Hay du Chastelet ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hay du Chastelet (1596–1671), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Kommendatarabt und Mitglied der Académie française
 Paul Hay du Chastelet (1592–1636), französischer Politiker, Schriftsteller und Mitglied der Académie française